Cletus – diminutivo del nome proprio di persona Anacletus, variante di Anacleto.
Cletus – genere di insetti eterotteri della famiglia Coreidae
Cletus Spuckler – personaggio della serie animata I Simpson.